Toneanu:
 Constantin Toneanu
 Vasile Toneanu

Vezi și 
 Tonea (dezambiguizare)
 Tonești

Nume de familie românești